Altmark (streek)
Altmark (tanker), de Duitse tanker
Het Altmark-incident met de gelijknamige tanker